Mužská čtyřhra Memphis Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže memphisského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl polsko-mexický pár Mariusz Fyrstenberg a Santiago González, jehož členové nestartovali společně. Fyrstenberg se rozhodl turnaje nezúčastnit a González se stal finalistou na paralelně hraném Argentina Open v Buenos Aires.

Vítězem se stal americko-chorvatský nenasazený pár Brian Baker a Nikola Mektić, který ve finále zdolal americkou dvojici Ryan Harrison a Steve Johnson výsledkem 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej, která pro každého z nich představovala první turnajové vítězství na okruhu ATP Tour.

Nasazení párů 
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (semifinále)
  Robert Lindstedt /  Michael Venus (1. kolo)
  Guillermo García-López /  Leander Paes (odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. National Indoor Tennis Championships
ATP World Tour 2017
Tenis v USA v roce 2017